Tompkins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tompkins Township (Illinois)
 Tompkins Township (Michigan)